

Risultati

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6 

Si qualifica l' (4-2).

Gruppo 7

Gruppo 8

Collegamenti esterni